Александр Ханенко:
 Ханенко, Александр Иванович (1805—1895) — один из деятелей крестьянской реформы в Черниговской губернии, любитель и собиратель малорусской старины.
 Ханенко, Александр Игнатьевич — писатель.